Nella mitologia greca, l’ègida (dal latino aegis, a sua volta calco del greco aigís) è lo scudo di Zeus e un tipo di protezione indossato da Atena.

Guerra 
Sistema Aegis – sistema di combattimento
Aegis Ballistic Missile Defense System – programma di difesa missilistica
NATO Aegis Ashore Missile Defence Site Deveselu – installazione militare della NATO con sede a Deveselu

Altro 
Aegis (Trey Jason Rollins) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Aegis (Antichi Preamboli) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Aégis – album del gruppo musicale Theatre of Tragedy
AEGIS – esperimento di fisica delle particelle
Aegis-Fang – martello da guerra magico forgiato da Bruenor Battlehammer dell'universo di Forgotten Realms
Aegis/OS – il primo sistema operativo delle workstation Apollo/Domain